Бакинский государственный университет — учреждение высшего профессионального образования Азербайджана. Университет входит в состав Ассоциации университетов Европы. 

В университете ежегодно получают образование 22 500 студентов. Количество преподавателей — 1300, из них 250 — доктора наук, профессора и 750 — кандидаты наук.

История 

19 июня 1919 года в газете «Азербайджан» был опубликован проект закона об учреждении в г. Баку государственного университета. Вопрос обсуждался на заседании парламента Азербайджанской Демократической Республики 21 августа 1919 года. Против открытия выступал Союз мусульманской трудовой интеллигенции, аргументируя это тем, что университет может стать центром русификации Азербайджана. Министр просвещения Рашид-хан Капланов выступил с речью о главенстве азербайджанской государственности и тюркской национальной культуры в деятельности университета. Он завершил речь словами:

На заседании парламента Азербайджанской Демократической Республики 1 сентября 1919 года был принят закон об учреждении в Баку Государственного университета. Таким образом, создано новое учебное заведение на месте пересечения Европы и Азии. Университет был учреждён в составе 4-х факультетов (историко-филологического, физико-математического, юридического и медицинского). Первым ректором университета был избран известный хирург В. И. Разумовский.

Постановление правительства АДР от 8 сентября 1919 года:

На 1920 год в университете действовали медицинский, естественный и историко-филологический факультеты.

На 1920/21 учебный год количество студентов составляло 1 530 человек. Из них на медицинском факультете — 530 человек, естественном факультете — 120 человек, историко-филологическом факультете — 880 человек.

В 1922 году открылось экономическое отделение, которое подготавливало студентов до 1930 года. 

В 1924 университету было присвоено наименование «Азербайджанский государственный университет». В 1929 году в состав университета входили 4 факультета.  

В 1930 Университет был преобразован в несколько самостоятельных институтов, в том числе Азербайджанский медицинский университет, Азербайджанский государственный экономический университет. 

В 1934 университет был восстановлен как АГУ, ему было присвоено имя С. М. Кирова.

Ведущими педагогами в университете в 1920—1930-е годы являлись выдающиеся азербайджанские писатели Мухаммед-ага Шахтахтинский, Гамид-бек Шахтахтинский, Абдуррагим-бек Ахвердов, Таги Аббас оглы Шахбази, известный поэт, филолог и историк В. И. Иванов, известные востоковеды — профессор П. К. Жузе, профессор А. О. Мишель, историк и философ А. О. Маковельский, ботаник А. А. Гроссгейм, юрист — Агалар Сейфаддин оглы Керимов и другие видные ученые. В тот период по приглашению руководства университета в Баку для чтения лекций по своим специальностям приезжали Н. Я. Марр, В. В. Бартольд, А. Б. Селиханович, академик Академии восточных наук Фуад Кёпрюлю-Заде.

В годы Великой Отечественной Войны, несмотря на отсутствие многих профессоров и педагогов, университет оставался передовым. В 1945 году учёные университета приняли активное участие в организации Академии наук Азербайджана. 

На основе Бакинского государственного университета были созданы большинство высших учебных заведений Республики, в том числе Азербайджанский государственный педагогический университет и другие. 

50-летний юбилей университет встретил с 13 факультетами.

В октябре 2019 года Центральный банк Азербайджана выпустил юбилейную серебряную монету номиналом 5 манатов к 100-летию университета. 

26 ноября 2019 года был торжественно отмечен 100-летний юбилей Бакинского государственного университета.

Структура 
Университет располагается в 4 корпусах, в составе которых также имеются библиотека, спортивная площадка. 

В университете действует издательство для издания научных трудов, разной литературы. 

Издаётся газета «Бакинский Университет».

В состав университета входят НИИ прикладной математики, физических проблем, выставочный центр, 5 музеев, библиотека. 

В университете действует 121 кафедра, включая кафедры естественных и гуманитарных наук, 37 научно-исследовательских и научных лабораторий, где трудятся 200 научных сотрудников, кафедра азербайджанского языка и литературы, кафедра генетики.

Рейтинги 
В 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило вузу рейтинговый класс «D», означающий «приемлемый уровень» подготовки выпускников.

Ректоры

См. также 
 Азербайджанский институт теологии

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Бакинский государственный университет // nature.web.ru
 Baku State University Law Review
 The world university rankings

Появились в 1919 году в Азербайджане
Гос